Die Karate-Europameisterschaften sind die kontinentalen Meisterschaften im Karate in Europa. Sie werden seit 1966 jährlich von der European Karate Union (EKU) ausgetragen, die seit 1993 als European Karate Federation (EKF) firmiert. Die erste Weltmeisterschaft fand in Paris statt. Bis 1980 waren lediglich Wettbewerbe für Männer Teil des Wettkampfprogramms, ehe erstmals auch Frauen um Titel bei Europameisterschaften kämpften. Seit 2018 werden auch Wettbewerbe im Para-Karate ausgetragen.

Europameisterschaften

Ewiger Medaillenspiegel

Weblinks 
 Website der European Karate Federation (englisch)

!
Erstveranstaltung 1966